El Torneig de Basilea 2011, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'octubre i el 6 de novembre del 2011 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista local Roger Federer va guanyar el segon títol de la temporada i el cinquè a Basilea després de les victòries els anys 2006, 2007, 2008 i 2010.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011